Фудбалска репрезентација Данске представља Данску на међународним такмичењима у фудбалу. Утакмице као домаћин игра на стадиону Паркен у Копенхагену. Највећи успех им је освајање Европског првенства 1992 у Шведској.

Успеси

Светска првенства

Европска првенства

Лига нација

Пријатељске утакмице

Састав репрезентације 

Састав тима за Свјетско првенство 2018.

Подаци ажурирани 2. јула 2018, након утакмице са Хрватском:

Референце

Спољашње везе 

 Званична страна 

Данска
Фудбал у Данској
Репрезентације Данске
Данска
М